Широко-Атамановское сельское поселение — сельское поселение, входящее в состав Морозовского района Ростовской области.

Административный центр поселения — хутор Широко-Атамановский.

Административное устройство 
В состав Широко-Атамановского сельского поселения входят:
 хутор Широко-Атамановский;
 хутор Безымянка;
 хутор Беляев;
 хутор Большая Хлоповая;
 хутор Владимиров;
 посёлок Комсомольский;
 хутор Малая Хлоповая;
 хутор Павлов;
 хутор Севостьянов;
 хутор Троицкий;
 хутор Чекалов.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Ссылки 
 Официальный сайт поселения

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Морозовского района